Rian ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Rian (* 1981), norwegischer Kombinierer
 Øystein Rian (* 1945), norwegischer Historiker

Siehe auch:
 RJaN
 Ryan